Verdi eller Verdī kan syfta på:

Astronomi 
 3975 Verdi – en asteroid

Geografi 
 Verdī – en ort i provinsen Markazi, Iran
 Verdi, Kalifornien – en ort i USA
 Verdi, Nevada – en ort i Washoe County, USA
 Verdi Range – en bergskedja i östra Sierra Nevada, USA

Personer 
 Giuseppe Verdi (1813–1901), en italiensk kompositör